Юлия Ткач:
 Ткач, Юлия Анатольевна (более известна под фамилией Остапчук; род. 1989) — украинская спортсменка, борец вольного стиля, чемпион мира и Европы, призёр Европейских игр.
 Ткач, Юлия Сергеевна (род. 1977) — хоровой дирижёр, художественный руководитель и главный дирижёр Академического хора имени Платона Майбороды НРКУ.